Александр Донченко: Донченко, Александр Анатольевич (род. 1998) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2015).
 Донченко, Александр Васильевич (более известен как Олесь Донченко; 1902—1954) — украинский советский детский писатель, поэт и сценарист.
 Донченко, Александр Дмитриевич (1863— после 1916) — русский архитектор, военный инженер.
 Донченко, Александр Семёнович (род. 1939) — советский и российский учёный, доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАСХН, заслуженный деятель науки Российской Федерации.